Beltoise ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Beltoise (* 1971), französischer Automobilrennfahrer
 Jean-Pierre Beltoise (1937–2015), französischer Motorrad- und Automobilrennfahrer